Eyes : série télévisée américaine de John McNamara (2005)
 Eyes : "eyes" sont les yeux en anglais
 Eyes, un village du Cameroun dans la commune d'Ayos.

Voir aussi